Curètes (en grec ancien  / ), parfois écrit Courètes et Kourètes, est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, les Curètes (mythologie) sont des dieux mineurs crétois qui veillèrent sur Zeus enfant ;
 En histoire :
 Les Curètes sont une tribu qui vivait en Étolie, près de Calydon.
 Une classe sociale que l'on retrouve en Crète et dans certaines cités grecques. Constituée de cavaliers, elle peut être rapprochée de l'ordre équestre chez les Romains.